Gils ist der Familienname folgender Personen:

 Ad van Gils (1931–2010), niederländischer Autor
 Alexis Van Gils (* 1926), belgischer Basketballspieler 
 Charlotte van Gils (* 1986), niederländische Snowboarderin
 Fritz Gils (1901–1957), deutscher Zeichenlehrer, Künstler und Maler
 Johann Gils († nach 1478), deutscher Geistlicher, Abt von Schlüchtern, siehe Johann III. (Schlüchtern)
 Manten Van Gils (* 1980), belgischer Jazzposaunist
 Maxim Van Gils (* 1999), belgischer Radrennfahrer
 Stella van Gils (* 1999), niederländische Eishockeyspielerin 
 Stéphanie Van Gils (* 1991), belgische Fußballspielerin
 Wanny van Gils (* 1959), niederländische Fußballspielerin und -trainerin